Afrocalypse est un album du groupe hip-hop Afro Jazz.

Liste des pistes 
 Intro
 Représente
 Afrocalypse
 La teci
 Guerre des nerfs ft.NTM
 Pénélope
 Sucker MC
 Mystic
 Interlude
 Strictly hip-hop ft.ODB
 Paria vs État  
 Pas vu pas pris (Le vice)  
 You can't stop ft.Big Red 
 Glou-glou play  
 Sacerdoce
 Phrase
 Outro

Album de hip-hop français